Abdoulaye Touré (Nantes, 3 de março de 1994) é um futebolista profissional francês que atua como meia.

Carreira 
Abdoulaye Touré começou a carreira no . 

Futebolistas da França
Futebolistas do Football Club de Nantes
Naturais de Nantes